Појам Коцано може да се односи на:
 Коцано (Ла Специја)
 Коцано (Парма)
 Коцано (Перуђа)
 Коцано (Корзика)